Karangayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangayu, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Karangayu, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar